Die 36. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Männer fand vom 14. bis 21. November 2014 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt. Sie war sowohl das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2014/15 als auch das höchste Wertungsturnier der PSA World Series. Bereits zum vierten Mal war Doha Ausrichter der Weltmeisterschaft, zuletzt 2012.

Titelverteidiger war Nick Matthew, der im Vorjahr Grégory Gaultier in fünf Sätzen besiegte. Im Finale gewann Ramy Ashour mit 13:11, 7:11, 5:11, 11:5 und 14:12 gegen Mohamed Elshorbagy seine dritte Weltmeisterschaft nach 2008 und 2012. Shorbagy stand nach 2012 zum zweiten Mal in einem Weltmeisterschafts-Endspiel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, davon 16 Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Abdulla Mohd Al Tamimi einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
2014
Squashturnier in Doha